Сольдо () — разменная монета, имевшая хождение в итальянских государствах в конце XII — 2-й половине XIX века.

Название происходит от римского золотого солида. Название монеты послужило основой слова «солдат» для обозначения наёмника, который куплен за мелкую монету и жизнь которого ценится так же ничтожно.

Сольдо в Новое время 
В Новое время сольдо являлся одной из разменных монет в государствах, существовавших на территории современной Италии, в которых составлял 1⁄20 лиры соответствующего государства. В свою очередь сам сольдо делился на 2 сесино или 3 кватрино, или 5 чентезимо, или 12 денаро.

См. также 
 Амброзино

Примечания

Литература 
 

Монеты Италии
Средневековые монеты
Солид